El nombre Ginés García puede referirse a las siguientes personas:

 Ginés García Millán (n. 1964), actor español.
 Ginés García Perán (n. 1941), ciclista español.
 Ginés Ramón García Beltrán (n. 1961), sacerdote católico español, obispo de Guadix-Baza..
 Ginés González García (n.1945), médico argentino.